Naruto steht für:

 Naruto (Tokushima), Stadt in der japanischen Präfektur Tokushima
 Naruto-Straße, eine nördlich dieser Stadt gelegene Meerenge
 Naruto-Brücke, eine Hängebrücke über die Naruto-Straße
 Naruto-Strudel, durch den in der Meerenge besonders großen Tidenhub ausgelöste Gezeitenstrudel
 Narutō (Chiba), Stadt in der japanischen Präfektur Chiba
 Naruto (1923), ein Flottentanker der Kaiserlich Japanischen Marine
 Naruto (Manga), japanische Manga- und Anime-Serie
 ein Schopfmakake, siehe Selfie #Selfies von Tieren